Ело́вая:
 Еловая (станция)

Населённые пункты 
 Еловая (Брестская область)
 Еловая (Иркутская область)
 Еловая (Красноярский край)
 Еловая (Пермский край)

Реки 
 Еловая (приток Балинской) — в Ханты-Мансийском АО, приток Балинской
 Еловая (приток Волосницы)
 Еловая (приток Еловицы)
 Еловая (приток Кети) — в Красноярском крае
 Еловая (приток Кульёгана) — в Ханты-Мансийском АО
 Еловая (приток Лены)
 Еловая (приток Лымбельки) — в Томской области, приток Лымбельки
 Еловая (приток Райги) — в Томской области
 Еловая (приток Снопы)
 Еловая (приток Улы)
 Еловая (приток Умбы)
 Еловая (приток Шочи)
 Еловая (приток Щугора) — в Пермском крае
 Еловая (приток Южной Уньги) — в Кемеровской области
 Еловая (протока Северной Двины)

См. также 
 Еловая улица
 Еловое
 Еловый